Impost (architectuur)
Soort belasting; accijns